Troisième course du championnat du monde de vitesse moto 2013, ce grand prix a lieu sur le Circuit permanent de Jerez du 3 au  devant plus de 111 000 spectateurs.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

Note :
 La course des Moto3 a été arrêtée par drapeau rouge à la suite de la chute du pilote français Alan Techer. Les 2/3 de la course ayant été effectués, les pilotes de la catégorie ne sont pas repartis.

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Notes et références 

2013
Sport en Espagne en 2013
Espagne
Sport en mai 2013